

Patronyme 

 Chris Brunt (né en 1984), footballeur nord-irlandais ;
 David Brunt (1886-1965), météorologue gallois ;
 Hugh Brunt (1986-), chef d'orchestre britannique ;
 Peter Astbury Brunt (1917-2005), historien britannique.

Toponyme 

 barrière de Brunt, une barrière de glace située en Antarctique.

Voir aussi 
 Fréquence de Brunt-Väisälä, la fréquence d'oscillation d'une particule fluide